Дэрил Кристофер Сабара (; род. 14 июня 1992, Торранс) — американский актёр кино и телевидения, наиболее известный по роли Джуни Кортеса в серии фильмов «Дети шпионов» (2001—2011). Также играл в таких фильмах и сериалах, как «Генератор Рекс», «Волшебники из Вэйверли Плэйс», «Отец прайда», «Полярный экспресс», «Хэллоуин 2007».

Биография и карьера 
Родился 14 июня 1992 года в Торрансе, штат Калифорния. Его родители с одной стороны являются немцами, а с другой у него есть еврейские корни. У него есть брат, который также является актёром. Дэрил увлекался балетом и выступал с региональной балетной труппой.

Начал сниматься в кино ещё в раннем возрасте. Снимался в эпизодических ролях в таких телесериалах, как «Мерфи Браун», «Уилл и Грейс», «Друзья». Прорывом в его карьере была роль Джуни Кортеса в фильме «Дети шпионов».

Личная жизнь 
В июле 2016 года начал встречаться с американской певицей Меган Трейнор. С 22 декабря 2017 года они помолвлены. 22 декабря 2018 года пара поженилась. 8 февраля 2021 года у супругов родился сын, которого назвали Райли.30 января 2023 года Трейнор объявила, что они с Сабарой ждут второго ребёнка.

К актрисе Алексе Веге, с которой он вместе сыграл в фильме «Дети шпионов», он относится как к старшей сестре.

Фильмография

Источники

Ссылки 

Киноактёры США